

Шарк — село, район Турсунзоде, райони республіканського підпорядкування
 Шарк — село, Шахрітуський район, Хатлонська область